Emperatriz puede referirse a:

 Emperatriz, el femenino de emperador.

Series de televisión 
 Emperatriz, telenovela venezolana de 1990 que fue producida y realizada por la productora Marte Televisión (pero ya fue cerrada en 2002) en 1990 y fue transmitida, ese mismo año, por la cadena Venevisión..
 Emperatriz, telenovela mexicana de 2011, producida por Fides Velasco para TV Azteca.
 Emperatriz, serie de televisión surcoreana de 2013, también llamada Empress Ki.